Цегельський — українське прізвище.

Відомі люди 
 Давидяк Василь Степанович — священик УГКЦ, громадський діяч, посол Райхсрату. 
 Давидяк Євген Васильович — український галицький адвокат, правознавець, громадський та освітній діяч, доктор права, дійсний член НТШ.

Українські прізвища